Canjerana-do-brejo é o nome vulgar das seguintes espécies de plantas:

Guarea macrophylla
Cedro-canjerana (Cabralea canjerana)

Desambiguação